Waldbrunn poate însemna::

Nume de locuri și localități
 o comună din districtul Würzburg din landul german Bavaria - v. articolul Waldbrunn (Unterfranken)
 o comună din districtul Neckar-Odenwald din landul Baden-Württemberg - v, articolul Waldbrunn (Odenwald)
 o comună din districtul Limburg-Weilburg din landul Hessa - v. articolul Waldbrunn (Westerwald)

 un cartier al comunei Brunnthal din districtul München, landul Bavaria
 un cartier al comunei Ringelai din districtul Freyung-Grafenau, landul Bavaria
 un cartier al comunei Wörthsee din districtul Starnberg, landul Bavaria

Numele de familie al următoarelor persoane
 Ernst Waldbrunn (1907–1977), actor și cabaretist austriac